Varanovití (Varanidae) jsou čeledí ještěrů. Mezi zástupce patří největší známý ještěr, dnes vyhynulý varan druhu Varanus priscus (či Megalania prisca), i největší žijící ještěr, varan komodský (Varanus komodoensis).

Taxonomie a fylogeneze 
Vývojové počátky této čeledi spadají pravděpodobně do oblasti východní Asie. Čeleď varanovitých byla definována Estesem, de Queirozem a Gauthierem v roce 1988 jako klad zahrnující posledního společného předka rodů varan (Varanus) a varanovec (Lanthanotus) a všechny jeho potomky. Podobnou definici používá i Conrad et al. ve své práci z roku 2008 – definuje varanovité jako klad zahrnující posledního společného předka varana pestrého (Varanus varius) a varanovce bornejského (Lanthanotus borneensis) a všechny jeho potomky. Obě tyto definice zahrnují varanovce bornejského mezi varanovité.

Lee v roce 1997 použil odlišnou definici, když varanovité definoval jako klad obsahující rod Varanus a všechny taxony blíže příbuzné rodu Varanus než rodu Lathanotus. Tato definice explicitně vylučuje varanovce bornejského z varanovitých. Zařazení varanovce mezi varanovité závisí na autorovi, například Vidal et al. v roce 2012 klasifikuje varanovce bornejského jako příslušníka samostatné čeledi Lanthanotidae, zatímco Gauthier et al. ve stejném roce řadí varanovce mezi varanovité.

Níže je kladogram znázorňující vztahy mezi varanovitými a jejich příbuznými podle Conrada et al.,2008:

Rody 

Rody označené † jsou vyhynulé.
Rody obvykle řazené mezi varanovité jako podčeleď Varaninae (například dle Conrada et al., 2008)):
† Iberovaranus Hoffstetter, 1969 - považováno za mladší synonynum rodu Varanus dle Delfina et al., 2013.
† Ovoo Norell, Gao, & Conrad, 2008
† Saniwa Leidy, 1870
Varanus Shaw, 1790

Rody někdy zahrnované mezi varanovité jako podčeleď Lanthanotinae (například dle Conrada et al., 2008). Jiní autoři tyto rody vyčleňují do samostatné čeledi Lanthanotidae:
† Aiolosaurus Gao and Norell, 2000
† Cherminotus Borsuk-Bialynicka, 1984
Lanthanotus Steindachner, 1878

Primitivní formy:
† Saniwides Borsuk-Bialynicka, 1984
† Telmasaurus Gilmore, 1943
† Palaeosaniwa Gilmore, 1928 – tento rod může být ve skutečnosti blíže příbuzný korovcovitým než varanovitým.

Dříve zahrnováni mezi varanovité:
† Pachyvaranus Arambourg, 1952 – přesunuto do samostatné čeledi Pachyvaranidae Houssayovou et al., 2011.

Biologie 

Varanovití mají reputaci velmi inteligentních ještěrů. Většina druhů aktivně slídí po potravě v rozsáhlém teritoriu. Většina druhů je masožravá, tři druhy stromových varanů z Filipín – varan plodožravý (Varanus olivaceus), Varanus mabitang a Varanus bitatawa se však živí primárně ovocem.

Varani dokážou přežívat po dlouhou dobu pouze na potravě v podobě bezobratlých a v případě dlouhodobě nepříznivých podmínek mohou upadat do stavu estivace. To jim dává v polopouštním až pouštním prostředí výhodu před savčími predátory, jejichž nároky na ekologické podmínky jsou podstatně vyšší.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Michail Rovatsos, Ivan Rehák, Petr Velenský & Lukáš Kratochvíl (2018). Shared ancient sex chromosomes in varanids, beaded lizards and alligator lizards. Molecular Biology and Evolution, msz024. doi: https://doi.org/10.1093/molbev/msz024

Externí odkazy 
 

 
Ještěři